Родина Стаматі () — малюнок з портретом родини Стаматі, котрий створив 1818 (1817 ?) року французький художник Енгр (1780—1867).
 Константин Стаматі (рум. Constantin Stamati, *1786, Ясси — †12 вересня 1869, Окниця) — молдавський письменник-просвітитель.
 Георгій Стаматі — письменник.